Els Municipis del Cantó dels Grisons (Suïssa) són 197 i es reparteixen en 11 regions.

Municipis

Vegeu també 
 Regions del Cantó dels Grisons

 
Grisons